Искусство (в Культуре России) включает:

 Древнерусское искусство
 Изобразительное искусство России
 Русская архитектура
 Русская живопись
 Русская скульптура
 Советское изобразительное искусство
 История театра в России
 Русская литература
 Русская музыка

См. также 
 Русское искусство — журнал о русском художественном наследии.